Crivăț se poate referi la:

Crivăț (vânt) este un vânt care suflă în Europa de est.
Crivăț, Călărași localitate din județul Călărași., reședința comunei cu același nume
Crivăț (deal) este un deal din județul Botoșani

Altele 
 Râul Crivăț (dezambiguizare)

Vezi și 
 Crivățu (dezambiguizare)